Bruine eikenvlekmot
 Gewone eikenvlekmot